Эпсилон (Ε, ε) — пятая буква греческого алфавита. Также может означать:

 Эпсилон — буква латиницы.
 «Эпсилон» — японская трёхступенчатая твердотопливная ракета-носитель лёгкого класса.
 Операция «Эпсилон» — кодовое название операции союзных войск в конце Второй мировой войны.
 «Эпсилон-салон» — самиздатский литературный альманах.
 Эпсилон-клетки — эндокринные клетки.
 Эпсилон — машинно-ориентированный язык программирования, разработанный в 1967 году в новосибирском академгородке.
 Epsilon — род одиночных ос из семейства Vespidae.
 Epsilon — платформа автомобилей среднего класса корпорации General Motors.

Понятия 
В математике:
 Эпсилон-окрестность — множества в функциональном анализе и смежных дисциплинах.
 Эпсилон-равновесие — понятие теории игр.
 Эпсилон-сеть — понятие метрического пространства.
 Эпсилон-энтропия — понятие в функциональном анализе.
 Числа эпсилон — семейство ординалов.
В компьютерах:
 Машинное эпсилон (машинный ноль) — числовое значение, меньше которого невозможно задавать точность для любого алгоритма, возвращающего вещественные числа.

Примечания

См. также 
 E